Sachsenbuch heißen:
 Sachsenbuch Verlagsgesellschaft, Leipzig
 Sachsenbuch (Gemeinde Gurten), Weiler in der Ortschaft Edt, Gemeinde Gurten, Bezirk Ried.i.I., Oberösterreich